Тайші (Осака)
Тайші (Хьоґо)